Eulepidoptera – klad motyli z podrzędu Glossata i infrarzędu różnoskrzydłych.

Grupę tę wyróżnił po raz pierwszy w 1948 roku Sergius Kiriakoff. Prawdopodobną autapomorfią tych motyli jest obecność zbioru drugorzędowych legulae brzusznych, a synapomorfie obejmują m.in. budowę aparatu gębowego.

Monofiletyzm Eulepidoptera jest silnie wspierany w analizach morfologicznych i molekularnych. Zarówno analiza morfologiczna Kristensena z 2003 roku jak i genetyczne Mutanena i innych z 2010 oraz Reigera i innych z 2015 roku wspierają podział Eulepidoptera na dwa klady: pierwszy obejmuje Andesianoidea i Adeloidea, a drugi Palaephatidae, tyszerkowate i Ditrysia. Pierwszy określany jest jako Incurvariina. Drugi dzieli się na dwie grupy siostrzane: Ditrysia i Etimonotrysia (Palaephatoidea+Tischerioidea). W 2009 roku Simonsen zwrócił jednak uwagę na cechy pokrycia skrzydeł, które mogą być synapomorfią łączącą Andesianoidea z tyszerkowatymi i Ditrysia. Reigerowi i współpracownikom nie udało się całkowicie wykluczyć możliwości, że Andesianoidea są grupą siostrzaną dla Ditrysia+Palaephatoidea+Tischerioidea, a nie dla Adeloidea.

Przypisy 

Motyle